Ла-Руксьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 45 км на північний схід від Нанта.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Руксьєр, Белліньє, Ла-Шапель-Сен-Совер i Варад було об'єднано в новий муніципалітет Луароксанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 420 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1090,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Руксьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Руксьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара